TGV Lyria – przewoźnik kolejowy obsługujący połączenia pomiędzy Francją a Szwajcarią
 Lyria – fikcyjne państwo ze świata wiedźmina
 Lyria – rodzaj ślimaka wodnego z rodziny Volutidae